

Geografia
 Konik – località urbana del comune di Podgorica (Montenegro)
 Konik – località del Voivodato della Podlachia (Polonia)

Sport
 Konik Mosca – squadra di pallacanestro

Zoologia
 Konik – razza equina

Persone
 Anna Konik – artista polacca
 Bernhard Konik – calciatore tedesco
 George Konik – hockeista su ghiaccio statunitense
 Konstantin Konik – politico estone
 Michael Konik – scrittore statunitense